Bintang Meriah (Kuta Buluh), een plaats in Indonesië
Bintang Meriah (Pancur Batu), een plaats in Indonesië
Bintang Meriah (Batang Kuis), een plaats in Indonesië
Bintang Meriah (Gunung Meriah), een plaats in Indonesië